Frontino kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Frontino (kommun), Antioquia, 
 Frontino (ort), Antioquia,

Italien 

 Frontino, Marche, kommun, Marche, Provincia di Pesaro e Urbino,